Marco Richter (1995), hockeista su ghiaccio austriaco
Marco Richter (1997), calciatore tedesco